Dix-Sept-Mai ou XVII-Mai ou 17-Mai, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

17 mai,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En Belgique : événements non connus.

En République démocratique du Congo, 
 le  : Libération nationale, c'est-à-dire prise du pouvoir par l'AFDL et libération du mobutisme, à l'issue de la première Guerre du Congo.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, par exemple :

En espagnol, « 17 de Mayo » ou « Diecisiete de Mayo »
 Au Mexique : événements non connus
 « (Calle) 17 de Mayo »à Tlajomulco de Zúñiga, dans l'État de Jalisco.

Œuvres artistiques

Notes, références et localisations

Notes 

Néant

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant
Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
17